

Ludzie

Osoby o imieniu Isis 
 Isis Gee (wł. Tamara Diane Gołębiowska) – pseudonim amerykańskiej wokalistki
 Isis Kischka – francuski malarz

Muzyka 
 Isis – piosenka Boba Dylana z albumu Desire
 Isis – amerykański zespół muzyczny

Inne 
 
 Isis – planetoida o numerze katalogowym 42
 „Isis” (HMS „Isis”) – okręt Royal Navy
 Isis (Iset, Iszet, Izyda) – w mitologii egipskiej bogini płodności i opiekunka rodzin
 Isis (Toyota Isis) – japoński samochód kompaktowy

Zobacz też 
 Isis-Sothis (lub Isis-Sothis-Hathor) – pomniejsze bóstwo egipskie
 Isis/Pig Destroyer – minialbum o charakterze splita wydany w 2000 roku
 ISIS – strona ujednoznaczniająca